Weizsäcker puede referirse a:

 Richard von Weizsäcker, político alemán;
 Carl Friedrich von Weizsäcker, físico alemán; o
 (13531) Weizsäcker, un asteroide del cinturón principal nombrado en honor del anterior.